Der Lochkreis (kurz LK) gibt Anschlussmaße von Rädern zur Radnabe an. Er beschreibt die Anordnung einer Anzahl von Löchern (Lochzahl) und deren Abstand von der Nabenmitte für Räder an Fahrzeugen. Die Lochzahl entspricht der Zahl der notwendigen Bohrungen, durch die das Rad mit Radschraube oder Radmutter am Flansch der Radnabe montiert werden kann. Je nach Fahrzeuggröße und Hersteller unterscheiden sich Lochkreise.

Beschreibung 

Eine Lochkreisangabe besteht aus der Lochanzahl-Angabe sowie dem Kreis-Durchmesser in Millimeter. Dabei liegt die Mitte der Bohrung oder des Stehbolzens an der Radnaufnahme des Fahrzeuges stets auf dem Lochkreis. Somit besteht z. B. ein Lochkreis 4/100 aus vier Radschrauben, deren Mittenabstand diagonal 100 mm beträgt. Der Lochkreisdurchmesser kann für jede beliebige Lochanzahl bestimmt werden, indem man von Lochmitte zur Rad- bzw. Nabenmitte am Fahrzeug misst und den Abstand verdoppelt. Bei gerader Lochanzahl kann man zudem von einer Lochmitte zu der gegenüberliegenden Lochmitte messen. Gebräuchlich sind bei ungerader Lochanzahl nur 3 und 5 als Lochzahl, alle weiteren Typen bestehen aus einer geraden Anzahl an Radschrauben bzw. Stehbolzen. 

Mit dem Lochkreis zusammen wird häufig der Nabendurchmesser angegeben (z. B. LK 4/108 65,1 oder LK 4x108 65,1), damit der Radflansch sich auf dem Zentrierbund der Nabe zentrieren kann. Der Nabendurchmesser kann mit einem Messschieber bestimmt werden. Wird zur Radbefestigung eine Zentralmutter verwendet, wird kein Lochkreis angegeben.

Mit einem Lochkreisadapter besteht die Möglichkeit, den fahrzeugseitigen Lochkreis an Scheibenräder mit anderem Lochkreis anzupassen. Die Adapter führen in der Regel zur Spurverbreiterung.

Herstellerkritik 
Durch leicht unterschiedliche Nabendurchmesser und Lochkreise verhindern die Hersteller, dass Räder anderer Hersteller montiert werden können. (Lock-in-Effekt)

Siehe auch 
 Für die Verschraubung bei Autofelgen, siehe Autofelge
 Für die Verschraubung von Kettenblättern bei Kurbeln am Fahrrad, siehe Kettenblatt
 Lochbild
 Lochkranz

Quellen 
 Felgenabc.de - Alles über den Lochkreis
 

Fahrwerkstechnik
Automobil